Mark VIII steht für:

 Mark VIII (Panzer), britischer Panzer
 Mark VIII (Torpedo), britischer Torpedo
 Jaguar Mark VIII, Pkw-Modell